Overland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Overland Township (Kansas)
 Overland Township (North Dakota)